Жуан може да се односи на:
 Жуан (фудбалер)
 Жуан Миро
 Жуан (река)